Ива́н Казако́в:
 Казаков, Иван Васильевич (1937—2011) — советский и российский селекционер, академик РАСХН, создатель более 20 сортов ремонтантной малины.
 Казаков, Иван Семёнович (1873—1935) — русский и советский живописец и график.